Diplonemidae — одна з родин класу мікроскопічних евкаріотичних організмів класу Diplonemea. Вільноживучі морські мешканці. До родини традиційно включали 2 роди, описані в XX столітті, що налічували менше 10 видів. Станом на 2020 рік відкрито близько 20 видів.

Деякі види утворюють симбіоз з бактеріями.

 
 D. aggregata Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 D. breviciliata Griessman 1913
 D. nigricans (Schuster, Goldstein & Hershenow 1968) Triemer & Ott 1990
 D. papillatum (Porter 1973) Triemer & Ott 1990
 D. ambulator Larsen & Patterson 1990
 D. metabolicum Larsen & Patterson1990
 D. japonica Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 
 R. euleeides Roy et al. 2007
 R. amitus Skuja 1948
 R. coscinodiscivorus Schnepf 1994
 R. littoralensis Kufferath 1950
 R. humris Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 R. serpens Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 Lacrimia Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 L. lanifica Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 Flectonema Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 F. neradi Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 Sulcionema Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018
 S. specki Tashyreva, Prokopchuk, Horák and Lukes 2018

Примітки 

Родини (систематика)
Евгленові